Als Tiefenspeicher wird bezeichnet:
 ein unterirdischer Energiespeicher, insbesondere für Fernwärme und Geothermie
 eine künftige Technologie zur Bindung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre
 das Tiefenspeicher-Verfahren der Computergrafik, siehe Z-Buffer.